Saidy ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Saidy (* 1937), US-amerikanischer Schachspieler
 Buah Saidy, gambischer Ökonom
 Fabrisio Saïdy (* 1999), französischer Leichtathlet
 Isatou Njie Saidy (* 1952), gambische Politikerin, Vizepräsidentin Gambias
 Jaysuma Saidy Ndure (* 1984), gambischer Leichtathlet
 Mama Saidy (* 1996), gambische Fußballspielerin